Мото Гран-при Катара было 1-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP 2008 года. Эта гонка прошла с 7 по 9 марта 2008 года на гоночной трассе международного автодрома Лусаил, Доха, Катар. Она вошла в историю как первая ночная гонка (для класса MotoGP старт был дан в 23:00 по местному времени).

Мото Гран-при Катара проводится с 2004 по текущий год.

MotoGP

250cc

125cc 

Катар